Квальята:
 Квальята, Джакомо (2000) — итальянский футболист.
 Квальята, Николас (род. 1999) — уругвайский футболист.